Plusieurs hôtels particuliers portent le nom d'Hôtel de Clermont :
 Hôtel de Clermont situé rue de Varenne à Paris dans le 
 Hôtel de Clermont situé à Besançon

Voir aussi
 Hôtel de Clermont-Tonnerre dans le  de Paris
 Ancien hôtel de Clermont-Tonnerre dans le  de Paris
 Hôtel de Clermont-Tonnerre dans le  de Paris
 Hôtel de Clermont-Tonnerre à Châtillon-sur-Seine.